Mundi signifie en latin : du monde.
 Anima mundi (latin, "Âme du monde") est dans la théosophie l'intermédiaire entre l'esprit et la matière de l'univers créé.
 De sphaera mundi (signifiant Sur la sphère du Monde, parfois nommé Tractatus de sphaera ou simplement De sphaera) est un ouvrage médiéval écrit par Joannes de Sacrobosco vers 1230 et introduisant les éléments de base de l'astronomie.
 Disarmonia Mundi est un groupe de Melodic Death Metal italien
 Imago mundi est le titre de plusieurs ouvrages dont le plus célèbre est un livre de cosmographie publié pour la première fois en 1410 par le théologien français Pierre d'Ailly.
 Gloria Mundi est le titre de deux films français :
 l'un réalisé en 1976 par Nikos Papatakis ;
 l'autre réalisé en 2019 par Robert Guédiguian ; 
 Harmonia Mundi est une entreprise indépendante française de production de disques, spécialisée dans la musique classique et les musiques du monde, et située à Arles dans les Bouches-du-Rhône.
 Harmonices Mundi est un livre publié en 1619 par Johannes Kepler, où celui-ci propose clairement des gammes planétaires.
 Ki-Adi-Mundi est un personnage fictif de la série Star Wars qui apparaît dans tous les épisodes de la première trilogie (l'épisode I, l'épisode II et l'épisode III). 
 Mappa mundi : cartes du monde du Moyen Âge
 La Mapa Mundi de Beatus de Liébana est une des principales œuvres cartographiques du Haut Moyen Âge. 
 Opera Mundi (connue ensuite sous le nom Agepresse) est une agence de presse créée par Paul Winkler en 1928 et disparue au cours des années 1990.
 Salvator Mundi est le nom donné aux représentations du Christ portant un orbe dans sa main gauche tout en utilisant sa main droite pour bénir.
 « Sic transit gloria mundi » est une locution latine signifiant en français « Ainsi passe la gloire du monde ».
 Le Theatrum Mundi (grand théâtre du monde en français) est une notion baroque dont se sont inspirés nombre d'auteurs de France, d'Italie et d'Espagne du grand siècle d'or qui débute à la fin du  dans la péninsule ibérique.

Homonymie de titre